Мэпп, Мапп () — английская фамилия. Известные носители:

 Мэпп, Джастин (род. 1984) — американский футболист.
 Мэпп, Ронда (род. 1969) — американская баскетболистка.

Примечания